Romeo och Julia kan syfta på:

 Romeo och Julia – en pjäs av William Shakespeare
 Romeo och Julia (målning) – en oljemålning av Joseph Wright of Derby från cirka 1790
 Romeo & Julia Kören – en musikdramatisk vokalensemble
 Romeo y Julieta – ett kubanskt cigarrmärke
 Romeo och Julia i byn (roman) – en roman av Gottfried Keller

Filmer
 Romeo och Julia (film, 1908) – en stumfilm av J. Stuart Blackton
 Romeo och Julia (film, 1936) – en film av George Cukor
 Romeo och Julia (film, 1954) – en film av Renato Castellani
 Romeo och Julia (film, 1968) – en film av Franco Zeffirelli
 Romeo & Julia (film, 1996) – en film av Baz Luhrmann

Klassisk musik
 Romeo und Julie - en opera av Georg Benda
 Romeo och Julia (opera, Gounod) – en opera av Charles Gounod från 1867
 Romeo och Julia (balett, Prokofjev) – en balett av Sergej Prokofjev
 Roméo et Juliette (Berlioz) – ett orkesterverk av Hector Berlioz
 Romeo och Julia (Tjajkovskij) – ett orkesterverk av Pjotr Tjajkovskij
 Romeo och Julia i byn – en opera av Frederick Delius
 Giulietta e Romeo (Zandonai) – en opera av Riccardo Zandonai

Populärmusik
 Romeo och Julia (sång av Inger Lise Andersen) – en sång av Inger Lise Andersen från 1968 (även på norska: "Romeo og Julie")
 Romeo and Juliet (sång) – en sång av det brittiska rockbandet Dire Straits
 Romeo och Julia (musikal) – en svensk musikal från 2011